Výraz černá vdova může mít následující významy:
 snovačka jedovatá (druh Latrodectus mactans) – pavouk lidově nazývaný černá vdova (první popsaný taxon a původně jediný druh vytvářející spoustu poddruhů)
 Latrodectus (rod) – rodina snovaček jedovatých coby černých vdov
 Černá vdova (film) – americký film
 Černé vdovy – seriál vysílaný na televizní stanici Prima
 Černá vdova (terorismus)
 noční stíhací letoun 2. světové války Northrop P-61 Black Widow
 Black Widow (komiks), česky: Černá vdova – komiksová postava v příbězích Marvel Comics